A la temporada 2004/2005 de la primera divisió espanyola hi van jugar vint equips. El campió va ser el Futbol Club Barcelona amb 84 punts, quatre sobre el segon, el Reial Madrid. Van baixar a Segona Divisió el Llevant Unió Esportiva, Club Deportivo Numancia i l'Albacete Balompié.

Classificació 

 Classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA: FC Barcelona i Reial Madrid per a la fase final, i Vila-real CF i Real Betis per a la tercera ronda de la fase classificatòria.

 Classificats per a la Copa de la UEFA: RCD Espanyol, Sevilla FC i Osasuna com a finalista de la Copa del Rei.

 Inscrits a la Copa Intertoto: València CF, Deportivo de La Coruña i Athletic Club.

 Descendits a la Segona divisió: Llevant UE, CD Numancia i Albacete Balompié.

Resultats

Pichichi

Trofeu Zamora 

2004
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions futbolístiques del 2005